Sezon (1920/1921) był 18. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 13 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna MTK. Tytuł króla strzelców zdobył György Orth, który w barwach MTK strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1920 w Europie
1920 w piłce nożnej
1921 w Europie
1921 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech